Das Wort Kerma bezeichnet

 Kerma (Physik), eine physikalische Größe der Strahlenphysik
 Kerma (Sudan), eine antike Stadt im Sudan
 Kerma-Kultur, eine alte Kultur in Sudan
 Museum von Kerma, Museum der antiken Stadt Kerma im Sudan